Агкенд — топоним, обозначающий ряд населённых пунктов.

Азербайджан 

 Агкенд — село в Зангеланском районе.
 Агкенд — село в Тертерском районе.
 Агкенд — село в Ходжавендском районе.

Иран